Busai Attila (Budapest, 1989. január 21. –) korosztályos magyar válogatott labdarúgó, 
2021-től a BKV Előre középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Profi pályafutását az MTK Budapest csapatában kezdte el, 2006-ban. Az első osztályban 2007. május 25-én az Újpest ellen debütált. Azonban a nagy csapatban nem tudott megragadni, többnyire a másodosztályban szereplő tartalékok között kapott lehetőséget.

2010 februárjában a svájci másodosztályban szereplő FC Wil-hez szerződött, mezszáma a 2-es lett. Az első fél szezonjában tizenegy, az egyetlen teljes svájci idényében huszonkétszer viselte a Wil mezét. A 2011–12-es őszi szezonban kilenc alkalommal lépett pályára, majd 2012 januárjában felbontotta a szerződését.

2012. január 18-án kettő plusz egy évre szóló szerződést írt alá a Ferencváros csapatánál.

2017. január 10-én egy csereüzlet keretében a Diósgyőri VTK igazolta le a helyére a Ferencvároshoz távozó Bognár István pótlására. A 2017-2018-as szezonban huszonkilenc bajnokin kétszer volt eredményes. A következő idény elején három találkozón lépett pályára, majd kikerült a csapatból. 2018 augusztusában felbontották a szerződését. 
 
2019. szeptember 5-én az akkor másodosztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus játékosa lett. Fél szezon alatt hat bajnokin lépett pályára, majd távozott a klubtól. 2020 februárjában az indiai másodosztályú Neroca FC csapatához írt alá. A szezon végén a szerződése lejárt, majd a svéd harmadosztályú Nyköping csapatához szerződött.

A válogatottban 
2006-ban tagja volt az U17-es Európa-bajnokságon szereplő csapatnak. Két évvel később a csehországi U19-es Európa-bajnokságon is részt vehetett a bronzérmet szerző magyar csapat színeiben.

Sikerei, díjai 
 MTK Budapest: 
 NB I – ezüstérmes: 2007

 Ferencvárosi TC: 
 Magyar bajnok: 2016
 Magyar ligakupa-győztes: 2015 
 Magyar első osztály-bronzérmes: 2014
 Magyar kupagyőztes: 2015, 2016, 2017 
 Magyar első osztály-ezüstérmes: 2015
 Magyar szuperkupa-győztes: 2015

 Magyarország U19:
 U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság – bronzéremes: 2008

Statisztikái
klubcsapatokban
Legutóbb frissítve: 2019. augusztus 4-én

Jegyzetek

Források 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az MTK labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Az FC Wil labdarúgói
A DVTK labdarúgói
Budapesten született személyek
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók